Costantino Ier d'Arborée, Juge du Judicat d'Arborée
 Costantino Ier de Cagliari, juge de Cagliari
 Costantino Ier de Torres, juge du Logudoro ou de Torres